Гунда́м () — город в центральной части Мали, в области Тимбукту.

Географическое положение 
Расположен на берегу канала Тассакан, который наполняется водой из реки Нигер в сезон дождей (с октября по январь). Гундам находится примерно в 35 км к северо-востоку от города Дире и в 97 км к юго-западу от Тимбукту, на высоте 349 м над уровнем моря. К северу от города, на южной границы Сахары, находится крупное озеро Фагибин.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 10 188 человек. Население коммуны Гундам по данным на 2009 год составляет 16 253 человека; площадь коммуны — 101 км². Население представлено этническими группами сонгай, фульбе и туарегами.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В городе имеется небольшой аэропорт.

Города-побратимы 
  Шатийон-сюр-Шаларон, Франция

Примечания 

Города Мали